2-й чемпионат Польши проходил с 20 апреля по 7 мая 1927 года в Лодзи.

В соревновании приняли участие 15 шахматистов. В отличие от прошлого чемпионата, А. К. Рубинштейн и С. Г. Тартаковер были в числе участников турнира. Из других лидеров польской сборной отсутствовал только победитель 1-го чемпионата страны Д. Пшепюрка. Основная борьба в турнире развернулась между Рубинштейном и Тартаковером, заметно опередившими ближайших преследователей. Итоговую убедительную победу Рубинштейна во многом определили победы над всеми ближайшими преследователями. Его лидерство не поколебала даже осечка в партии с одним из главных аутсайдеров турнира Я. Клечиньским (гроссмейстер зевнул качество на 16-м ходу). Разгромные победы над Данюшевским, Хвойником и Гиршбейном вошли в сборники партий Рубинштейна. Бронзовую медаль завоевал К. Макарчик, сумевший на пол-очка опередить Т. Регедзиньского и на очко еще трех шахматистов.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 II Szachowe Mistrzostwa Polski Łódź 1927
 2. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1927 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам